Григо́рий Петро́в:
 Петров, Григорий Анатольевич (известен под псевдонимом Демидовцев; род. 1960) — российский писатель, драматург, издатель и общественный деятель.
 Петров, Григорий Гаврилович (1909—?) — советский партийный деятель.
 Петров, Григорий Константинович (1892—1918) — российский революционер.
 Петров, Григорий Кузьмич (1931—2016) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Петров, Григорий Николаевич (1926—1997) — советский украинский учёный.
 Петров, Григорий Петрович (1907—1940) — Герой Советского Союза.
 Петров, Григорий Семёнович (1886—1957) — российский химик-технолог.
 Петров, Григорий Спиридонович (1866—1925) — русский священник и общественный деятель, журналист, публицист.